Максимилиа́н Алекса́ндрович Саве́льев (партийные псевдонимы Ветров, Никита, Валерьян) (19 февраля 1884, Нижний Новгород — 15 мая 1939, Москва) — советский , , партийный и государственный деятель.

Биография 
Член партии с 1903 года, кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1930—1934).

Академик АН СССР (29.03.1932), академик АН УССР.

Отец М. А. Савельева, Александр Александрович Савельев, был членом Государственной думы первых трёх созывов.
 Происхожу из бывших дворян Нижегородской губернии. Мой отец был землевладелец и земский деятель, кадет… 

В 1902 году поступил на юридический факультет Московского университета, окончил три семестра.

В 1907—1910 годах в эмиграции в Германии, был членом Германской социал-демократической партии.

Прошёл курс экономики в Мюнхенском университете (1909). Окончил Лейпцигский университет (1911, доктор философии), тема диссертации — «Железоделательная промышленность Юга России».

В царское время находился в тюрьмах, в том числе в течение 11 месяцев содержался в Таганской тюрьме, а также отбывал срок в ссылках.

Примыкал к группе «Левых коммунистов».

В 1917 году — связной ЦК РСДРП(б).

В 1921—1928 годах работал в ВСНХ.

С 1926 года — редактор журнала «Пролетарская революция».

С 1926 года — заместитель, с 1927 года — заведующий Истпартом при ЦК ВКП(б). После слияния Истпарта ЦК и Института Ленина — директор Института Ленина (с 1928 по 1930 год).

Главный (ответственный) редактор «Известий» с 21 июля 1929 года по 25 июля 1930 года. Затем был редактором газеты «Правда».

С 1931 года заместитель, с 1932 года председатель Президиума Комакадемии ЦИК СССР.

С 29 марта 1932 года — академик АН СССР по Отделению общественных наук (социально-экономические науки).

С 1934 года входил в состав Государственной редакционной комиссии юбилейного издания сочинений Л. Н. Толстого.

В 1936—1938 годах директор Института экономики АН СССР.

В 1936—1939 годах заместитель директора Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б).

Скончался 15 мая 1939 года.

Похоронен вместе с супругой Ириной Ричардовной Арнольд (1894—1959) в колумбарии Новодевичьего кладбища (секция № 78, 2-2).

Книги 
 Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам / Сост. М. А. Савельев, А. Н. Поскрёбышев. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — : Соцэкниг, 1931. — 878 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Фонд Савельева Максимилиана Александровича // Сайт Архива РАН
 
 Сергеев C. «Красный» академик из дворян: Дворянство Савельевых было заработано самоотверженным трудом деда Максимилиана Александровича в Казённой палате Нижнего Новгорода // Известия. — 2006. — 27 июля.

Большевики
Левые коммунисты
Члены Социал-демократической партии Германии
Выпускники Лейпцигского университета
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Главные редакторы газеты «Правда»
Главные редакторы газеты «Известия»
Директора Института экономики РАН
Сотрудники ИМЛ
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Действительные члены Коммунистической академии
Сотрудники ИМЛИ
Действительные члены ВУАН